Reiniger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charlotte Reiniger
 Lotte Reiniger
 Otto Reiniger

Se även 

 Reininger